Больницы Оттавы — часть системы здравоохранения Оттавы, столицы Канады. История гражданских больниц в Оттаве восходит к 40-м годам XIX века, когда город ещё назывался Байтауном. В начале XXI века в городе работают четыре региональных больницы, крупнейшая из которых — Городская больница Оттавы — располагает тремя отделениями и готова к обслуживанию более чем 1100 пациентов единовременно. Помимо этого, в городе работает несколько специализированных больниц и ряд гериатрических центров долгосрочного медицинского ухода.

История больниц в Оттаве 
Первая больница в Байтауне была военной: к 1826 году полковник Бай, руководивший постройкой канала Ридо, организовал для солдат, занятых на стройке, госпиталь на 20 коек на Казарменном холме (ныне Парламентский холм). Гражданские лица допускались в госпиталь при наличии свободных мест. В 1827 году военный врач А. Дж. Кристи открыл первую частную медицинскую практику в городе.

В последующие десятилетия в городе не раз создавались временные больницы для борьбы со вспышками эпидемий (в частности холеры, которая в 1832 году заставила власти Байтауна открыть первую в городе гражданскую больницу), но поскольку постоянного финансирования здравоохранение в Байтауне не получало, они закрывались вскоре после окончания эпидемий. В 1845 году Серые сёстры во главе с Элизабет Брюйер открыли в Байтауне первую постоянную больницу на семь коек, а в 1849 году после особенно масштабной вспышки тифа в дополнение к католической больнице была построена первая Протестантская общая больница. Тогда же была выдвинута идея постоянного городского Комитета по здравоохранению, но вопрос опять упёрся в финансирование, и комитет был создан только в 1886 году. Первое каменное больничное здание, предназначенное для больных оспой, было построено в 1851 году.

В 1894 году в Оттаве открылся родильный дом на 23 места, а через четыре года — большая общая больница св. Луки, рассчитанная более чем на 260 пациентов. В 1924 году эти два заведения были объединены с Общей протестантской больницей в единую структуру — Гражданскую больницу Оттавы (), новое здание которой было рассчитано на 500 мест. В первой половине века также начали работу две больницы, специализировавшихся на инфекционных заболеваниях, рассчитанная на 100 коек больница Армии спасения и Оттавская детская протестантская больница на 55 мест.

В 1998 году состоялось очередное укрупнение медицинских структур Оттавы. Три больницы объединились в Городскую больницу Оттавы, располагающую в общей сложности более чем 1000 коек. В ведение новой организации была передана часть услуг ещё двух больниц — Королевского оттавского психиатрического центра и больницы Армии спасения. В 2004 году в структуру Городской больницы Оттавы был добавлен Оттавский региональный онкологический центр, а годом позже — центр реабилитации. В общей сложности в Городской больнице Оттавы 12 тысяч служащих, включая 1200 врачей и 4000 медсестёр; помимо этого, в больнице работают около 2000 студентов медицины и врачей-практикантов и столько же медсестёр-практикантов.

Больницы Оттавы в начале XXI века

Региональные больницы

Специализированные больницы

Примечания

Ссылки 
 
 

Списки:Оттава
Списки больниц
Списки зданий и сооружений Канады